BWO peut désigner :
 , un tube à vide utilisé pour générer des micro-ondes allant jusqu'à la plage du térahertz ;
 , un aéroport russe situé à 19 km au sud de Balakovo.
Code IATA des aéroports